Оле Квист (; ) — датский футболист, вратарь, известный по выступлениям за «Копенгаген» и сборную Дании. После завершения карьеры футболиста работал полицейским.

Клубная карьера 
Всю свою карьеру Квист провёл в «Копенгагене», где дважды становился чемпионом Дании. За 17 лет в столичном клубе Оле принял участие в 290 матчах национального чемпионата.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Дании состоялся 29 августа 1979 года в матче против сборной Финляндии (0:0). Был включён в составы сборной на чемпионат Европы 1984 во Франции (сыграл во всех 4 матчах) и чемпионат мира 1986 в Мексике (все матчи провёл на скамейке запасных). Всего Квист за сборную сыграл 39 матчей.

Достижения 
 Чемпион Дании: 1974, 1980

Примечания

Ссылки 
 Профиль

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «КБ Копенгаген»